In Indonesië
Onderdistrict in Indonesië
 Warudoyong (onderdistrict), een onderdistrict in de stadsgemeente Kota Sukabumi van de provincie West-Java
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Warudoyong (Cikalongkulon), een plaats in het regentschap Cianjur van de provincie West-Java
 Warudoyong (Warudoyong), een plaats in de stadsgemeente Kota Sukabumi van de provincie West-Java